Royalton (Illinois)
Royalton (Pensilvânia)
Royalton (Minnesota)
North Royalton

Desambiguações de topônimos